Ruegger ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Ruegger (1897–1988), Schweizer Jurist und Diplomat
 Sylvia Ruegger (* 1961), kanadische Langstreckenläuferin

Siehe auch:
 Rueger
 Rüeger
 Rüegger